Frederico Trajano Inácio Rodrigues (25 mars 1976) est un dirigeant brésilien de la troisième génération de la famille qui a fondé Magazine Luiza, l'un des 10 plus grands détaillants du Brésil.

En 2018, il a été considéré comme l'homme de l'année en leadership par le magazine GQ Brazil.

Biographie 
Neveu, neveu du fondateur Luiza Trajano Donato et fils de Luiza Helena Trajano, entrepreneur et dirigeant depuis plus de 25 ans devant le magazine Luiza, Frederico Trajano est le PDG de la société depuis 2016.

En 1998, Trajano est diplômé en administration des affaires de la Fundação Getúlio Vargas, à São Paulo, et quelques années plus tard, il est diplômé de l'Université de Stanford aux États-Unis.

En 2017, Trajano a été considéré par le magazine Forbes comme l'un des 25 meilleurs PDG au Brésil et a été élu Entrepreneur de l'année en commerce électronique par le magazine Isto É Dinheiro. 

La même année, il est élu "Leader du Brésil" par LIDE, le plus grand prix décerné à une entreprise dans le pays.

Carrière 
À ses débuts dans le magazine Luiza, Trajano a adopté la stratégie consistant à lancer l’opération intégrée de commerce électronique à l’exploitation de magasins physiques, une pratique opposée du marché à l’époque. Cette décision a fait de Magazine Luiza l'un des premiers détaillants du pays à intégrer ses activités.

Trois ans plus tard, Trajano a commencé à occuper le poste de directeur des ventes des magasins physiques, d’Internet et du marketing de la société. Entre 2010 et 2015, il a occupé le poste de directeur de l'exploitation dans les domaines des ventes, du marketing, de la logistique et de la technologie.

Au cours de sa gestion en tant que directeur des opérations, Trajano a mis en œuvre d’importants projets pour la numérisation de Magazine Luiza, tels que LuizaLabs, un laboratoire de technologie et d’innovation axé sur le développement de projets pour tous les canaux de vente de la société. Il était également responsable du lancement de Lu, un avatar destiné à aider les clients des ventes en ligne, et du magazine You, la première opération de vente au détail au monde menée sur les réseaux sociaux.

Après 13 ans passés à occuper plusieurs postes au sein de la société, Trajano a commencé à être préparé par le président exécutif de la société à l'époque, Marcelo Silva, pour sa succession au contrôle de Magazine Luiza.

Et c’est en janvier 2016 que Frederico Trajano a assumé la fonction de PDG de la société, en se concentrant sur la transformation d’une vente au détail numérique à performance numérique sur une plate-forme numérique à points physiques.

Au cours des 23 premiers mois de sa gestion, le commerce électronique de Magazine Luiza a affiché une croissance de 50% et représenté 30% des revenus de la société. Au cours de la même période, la valeur marchande de Magazine Luiza a été multipliée par 30.

Au cours de sa gestion, les actions de Magazine Luiza ont été classées comme les plus élevées de l'année 2016-2017, selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Economatica, avec plus de 5000 sociétés américaines et six pays d'Amérique latine.

En 2018, il a reçu le prix Value Executive du journal Valor, qui récompense les gestionnaires qui se sont distingués au cours de l'année.

Des sources (liens externes) 

Melhores CEOs do Brasil

Frederico Trajano fala

Notes et références 

Personnalité brésilienne du monde des affaires